Артуш Владимирович Симонян (, 2 июня 1960, Ереван) —  бывший депутат парламента Армении.

 1977—1982 — Ереванский государственный университет. Востоковед. 
 1981—1982 — работал в Алжирской Республике военным переводчиком.
 1982—1984 — в музее литературы и искусства им. Е. Чаренца старшим научным сотрудником. 
 1984—1988 — был инструктором ЦК ЛКСМА.
 1988—1996 — заместитель директора Канакерской швейной фабрики. 
 1996—1998 — представитель “Армянских авиалиний” в Москве.
 1998—2003 — заместитель директора “Армянских авиалиний”. 
 2003—2007 — депутат парламента. Член постоянной комиссии по внешним сношениям. Беспартийный.

Ссылки 
 Биография

Персоналии по алфавиту
Предприниматели Армении
Депутаты Национального собрания Армении
Родившиеся в Ереване
Родившиеся 2 июня
Родившиеся в 1960 году
Функционеры ВЛКСМ